

Mitologia 
 Alcippe – personaggio della mitologia greca, la figlia di Ares ed Aglauro
 Alcippe – personaggio della mitologia greca, moglie di Metione e madre di Dedalo
 Alcippe – personaggio della mitologia greca, figlia di Enomao e sposa di Eveno da cui ebbe una figlia Marpessa
 Alcippe – personaggio della mitologia greca, un'amazzone che fece voto di castità. Fu uccisa da Eracle
 Alcippe – personaggio della mitologia greca, una delle ancelle di Elena
 Alcippe – personaggio della mitologia greca, una delle figlie del gigante Alcioneo

Zoologia 
 Alcippe – Genere di uccelli

Note